Ljestvice i sudionici liga šestog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2018./19.

2. Zagrebačka liga 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 Zagrebački NS, 2. Zagrebačka liga  
 Zagrebački NS, "Nogomet"

2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, 2. ŽNL Jug (do 17. kola)

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, 2. ŽNL Sjever (do 17. kola)

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori:  
 rsssf.com

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com

Kvalifikacije za 1. ŽNL 

 Izvori:  
 rsssf.com

2. ŽNL Istarska  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Istarski, Bilten, br. 49 (2019.)  
 ŽNS Istarski, 2. ŽNL  
 istrasport.eu

2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 rsssf.com  
 ŽNS Karlovački, 2. ŽNL  
 ŽNS Karlovački, Službene vijesti

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 rsssf.com  
 ŽNS Koprivničko-križevački, 2. ŽNL  
 ŽNS Koprivničko-križevački, Službeno glasilo

2. ŽNL Krapinsko-zagorska  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Krapinsko-zagorski, "Službeno glasilo"

2. ŽNL Međimurska

Skupina A 

 Izvori:  
 rsssf.com

Skupina B 

 Izvori:  
 rsssf.com

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Osijek 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podravski, Bilteni 2. ŽNL Istok  
 ŽNS Virovitičko-podravski, Bilten 2. ŽNL Istok 2018./19. – 22. kolo

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Vukovar

NS Županja 

 Izvori:  
 rsssf.com

Kvalifikacije za 1. ŽNL 

 Izvori:  
 rsssf.com

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 
 
Također i pod nazivom 3. županijska nogometna liga - Hvarska liga, Hvarska liga - HEP.

Povezani članci 
 1. HNL 2018./19. 
 2. HNL 2018./19. 
 3. HNL 2018./19. 
 4. rang HNL-a 2018./19. 
 5. rang HNL-a 2018./19. 
 7. rang HNL-a 2018./19. 
 8. rang HNL-a 2018./19. 
 Hrvatski nogometni kup 2018./19.

Izvori 

 rsssf.com, Hrvatska 2018./19., 6. stupanj - 2. ŽNL 

2018-19
 6